Kuala Lumpur Sevens 2002 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Kuala Lumpur Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 27–28 kwietnia 2002 roku na Petaling Jaya Stadium w Kuala Lumpur będąc dziewiątym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Petaling Jaya Stadium zawody były dziewiątym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

W turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii, na dwa turnieje przed końcem cyklu zapewniając sobie również zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Kuala Lumpur Sevens
2002 w Malezji